Faulkner est le nom de famille de :
 Barry Faulkner (1881-1966), peintre américain
 Brian Faulkner (1921-1977), homme politique nord-irlandais
 Carlton W. Faulkner (1904-1967), ingénieur du son américain
 Charlie Faulkner (1941-2023), joueur de rugby à XV britannique
 Damien Faulkner (né en 1977), pilote automobile irlandais
 Edward Faulkner (né en 1932), acteur américain
 Herbert Faulkner Copeland (1902-1968), biologiste américain
 
 Jamierra Faulkner (née en 1992), joueuse américaine de basket-ball
 John Faulkner (né en 1951), homme politique australien
 Kristen Faulkner (née en 1992), coureuse cycliste américaine
 Lisa Faulkner (née en 1972), actrice anglaise
 Neil Faulkner (1958-2022), archéologue britannique
 Newton Faulkner (né en 1985), auteur-compositeur-interprète
 Raymond Oliver Faulkner (1894-1982), égyptologue anglais 
 Richie Faulkner (né en 1980), guitariste anglais 
 Stephen Faulkner (né en 1954), auteur-compositeur et interprète
 Walt Faulkner (1920-1956), pilote automobile américain
 William Faulkner (1897-1962), écrivain américain
 Fondation William-Faulkner
 PEN/Faulkner Award, prix attribué par la fondation du même nom

Ce nom peut également désigner :
 le comté de Faulkner, dans l'Arkansas aux États-Unis ;
 l'université Faulkner, à Montgomery dans l'Alabama ;
 le 42-graphe de Faulkner-Younger et 44-graphe de Faulkner-Younger en théorie des graphes.

Homonymie de patronyme